Model Gas Engine Company steht für folgende Unternehmen:

 Model Gas Engine Works, vorher Model Gas Engine Company, langlebiger ehemaliger US-amerikanischer Motoren- und Automobilhersteller aus Indiana
 Model Gas Engine Company (Kalifornien), kurzlebiger ehemaliger US-amerikanischer Motoren- und Automobilhersteller aus Kalifornien